É Proibido Beijar é um filme brasileiro de 1954, do gênero comédia, dirigido por Ugo Lombardi e com roteiro baseado em peça teatral de Alessandro De Stefani.

Sinopse
Conta a história de um cronista mundano, Eduardo, que quer se tornar um repórter policial. Para tanto, desvenda um crime misterioso, mas não consegue que o diretor do seu jornal o promova. Depois que conhece uma suposta personalidade, sua vida muda...mas não se sabe se para melhor ou para pior.

Elenco

Ver também 
 Lista de filmes brasileiros

Ligações externas 
 

Filmes do Brasil de 1954
Filmes em língua portuguesa
Filmes de comédia do Brasil
Filmes em preto e branco
Filmes da Companhia Cinematográfica Vera Cruz